Васи́лий Миха́йлович Каву́н (; 14 августа 1928, Черкасская область — 8 августа 2009, Киев) — хозяйственный и партийный деятель Украинской ССР.

Биография 
Родился 14 августа 1928 года в селе Кобриново ныне Тальновского района, Черкасская область.

Окончил Уманский сельскохозяйственный институт (1953). Кандидат сельскохозяйственных наук.

С 1953 года на хозяйственной работе в Винницкой области.

В 1958—1970 гг. председатель колхоза им. XXII съезда КПСС Винницкой области Украинской ССР. В 1961 году получил урожайность, ц/га: озимая пшеница 29,6 (1372 га), кукуруза 60 (900 га), гречиха 18 (80 га), сахарная свёкла 343 (1135 га), семена подсолнечника - 21,3 (160 га).

В 1970—1978 гг. председатель исполкома Винницкого областного Совета,

В 1978—1989 гг. первый секретарь Житомирского обкома КП Украины.

Член КПСС с 1954 года. Член ЦК КПСС (1961—1990). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6—10-го созывов (1962—1989) от Житомирской области (11-й созыв). Член Президиума Верховного Совета СССР в 1962—1974 гг. Народный депутат СССР (1989—1991).

В декабре 1989 года вышел на пенсию, вернулся в родное село, где односельчане избрали его председателем правления колхоза.

В 1994 году безпартийный В. М. Кавун избран народным депутатом Украины по Бершадскому избирательному округу № 54 в Винницкой области.

Умер 8 августа 2009 года в одной из киевских больниц. Похоронен на Байковом кладбище.

Награды и Звания 
 Герой Социалистического Труда (1962).
 Награждён шестью  орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и другими наградами.
 Первый обладатель почётного знака отличия «За заслуги перед Житомирщиной»

Примечания

Источники 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 2

Литература

Ссылки 

 Биография на сайте "Журнал Житомира"
 Кавун В.М. - Биография и Характеристика
 Господарник, організатор, новатор, Людина
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/30623332 Люди и Книги - Кавун Василий Михайлович]
 У Києві вийшла книга В. М. Кавуна «Пам’ятай: перед тобою — Людина!»

Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Председатели Винницкого облисполкома
Первые секретари Житомирского обкома КП Украины
Члены ЦК КПСС
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Похороненные на Байковом кладбище
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Депутаты Совета Союза 6-го созыва
Почётные граждане Житомира
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС